Віллізау () — виборчий округ у Швейцарії в кантоні Люцерн.

Громади

Примітки 

Округи кантону Люцерн